Горња вас може бити:

 Горња вас (Зрече), насељено мјесто у општини Зрече, Република Словенија
 Горња вас (Шмарје при Јелшах), насељено мјесто у општини Шмарје при Јелшах, Република Словенија